Hitchen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hitchen (1938–2015), britischer Radsportler
 Anthony Hitchen (1930–1988), britischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Liverpool
 Brian Hitchen (1936–2013), britischer Journalist und Herausgeber